San Timoteo es la parroquia capital del municipio Baralt del estado venezolano de Zulia.

Ubicación

La parroquia San Timoteo se encuentra ubicada entre el municipio Rafael María Baralt al norte, la parroquia  Pueblo Nuevo al este, la parroquia General Urdaneta al sur y el Lago de Maracaibo al oeste.

Geografía 

San Timoteo se encuentra en unas planicies bajas a orillas del lago de Maracaibo, la parroquia se encuentra entre los ríos Machango al norte y Motatán de los negros al sur, como límites. El río Misoa desemboca en el lago de Maracaibo en la parroquia San Timoteo.

Zona Residencial 

Originalmente uno de los pueblos de agua indígenas del Zulia, hoy San Timoteo es una pequeña ciudad con sectores y calles. Allí hay un patio de tanques y un muelle para la industria petrolera. Allí funcionó San Lorenzo la primera refinería de Venezuela construida en 1917.
Está separado de Mene Grande por una carretera asfaltada de 15 km donde hay varios pueblos como La Línea, Kilómetro 12, La Jurunga, 5 de Julio, entre otros.

Poblaciones

Dentro de la parroquia San Timoteo se encuentran las poblaciones de:

San Timoteo: Capital del Municipio y de la Parroquia
El Siete

Economía 

La economía de la parroquia se basa en la industria petrolera, con instalaciones como el patio de tanques y el muelle de San Timoteo y la refinería de San Lorenzo, que fue la primera refinería de Venezuela en 1917. También la economía se basa  gracias a la pesca en el lago de Maracaibo que es la más común actualmente.

Vialidad 

La vía principal es la que lleva a Mene Grande que es una carretera de 15 km que pasa por la población de El Siete, otras vías llevan a  Pueblo Nuevo, Café Negro y a Bachaquero

Sitios de Referencia 
 Iglesia Santo Niño Jesús
 Patio de Tanques San Lorenzo
 Muelle San Timoteo
 Refinería de San Lorenzo
 Alcaldía de Baralt
 Planta eléctrica ENELCO en la calle Labichù.
 Sector 5 de Julio

Enlaces externos 

Alcaldías

San Timoteo
San Timoteo